Puchar Beskidów 1978 – dziewiętnasta edycja tego pucharu. Konkursy zostały rozegrane kolejno w Szczyrku i w Wiśle.

Tytułu sprzed roku bronił Stanisław Bobak. Ostatecznie zajął czwarte miejsce.

Klasyfikację generalną turnieju wygrał Kazimierz Długopolski, który w rozgrywanych konkursach dwukrotnie stanął na podium, kolejno na najniższym i na najwyższym jego stopniu. Drugie miejsce zajął reprezentant Niemiec Wschodnich Klaus Ostwald (miejsce drugie oraz trzecie), a na trzecim miejscu uplasował się jego rodak Andreas Hille (miejsce pierwsze oraz czwarte).

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1978
1978 w sportach zimowych
1978 w polskim sporcie